Secondo di tre figli, ha iniziato la sua carriera da attore molto piccolo prendendo parte in diversi spot pubblicitari; è attivo principalmente attivo in televisione.

Filmografia parziale 
8 amici da salvare (2006)
Smallville (1 episodio, 2008)

Collegamenti esterni